Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200. Le régiment participe également à la Seconde Guerre mondiale sous le nom de  ().

Création et différentes dénominations 
  : Le  Régiment d'Infanterie régiment de réserve du  Régiment d'Infanterie basé à Lyon est mobilisé à Sainte-Colombe-lès-Vienne.
 1939 :  d'infanterie alpine ()
 1978 :   () puis  inter-armes divisionnaire ()

Première Guerre mondiale

Affectation 
  Division d'Infanterie d' à .

Historique 

Le régiment est affecté à la  brigade d'infanterie de la , au sein de la . La brigade se regroupe dans la région Chambéry aux ordres du Général Durupt le 

En décembre 1917, les deux bataillons du régiment sont renforcés par un nouveau bataillon venu du .

 27 mai 1918 : Seconde bataille de la Marne, bataille de l'Aisne

L'Entre-deux-guerres 
Le régiment rejoint les bords du Rhin (rive alsacienne) en janvier 1919 puis est dissous le .

Seconde Guerre mondiale 
Le  est mobilisé à partir du  à Lyon. Il fait partie des unités de réserve B, non destinées être directement engagées au front dès la mobilisation. Au sein de la  d'infanterie, il combat pendant la bataille des Alpes face aux Italiens. Il est dissout le  à Lyon.

De 1945 à nos jours 
En 1978, il est remis sur pied comme régiment de réserve, sous le nom de  puis de , chargé de la protection de la  militaire territoriale.

Chefs de corps 
  -  : Lieutenant Colonel Petitjean
  -  : lieutenant-colonel Vidal
 1939-1940 : colonel Dupont de Dinechin

Drapeau 

Il porte, brodées en lettres d'or, les inscriptions :
 Verdun 1916
 Picardie 1918
 Champagne 1918
 Argonne 1918

Sa cravate est décorée de la croix de guerre 1914-1918 (avec quatre palmes pour les quatre citations à l'ordre de l'armée reçues) et porte la fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille militaire.

Notes et références

Sources et bibliographie 
 JMO  Brigade d'infanterie
 , .

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

Unité d'infanterie française dissoute
Régiment décoré de la croix de guerre 1914-1918